Пичас — село, Можгинський район, Удмуртія
 Пичас — річка в Удмуртії, права притока річки Вала
 Пичас — річка у Пермському краї, ліва притока Уролки
 Пичас — залізнична станція на залізниці Казань-Агриз

Див. також 
 Руський Пичас